Мавпа-вбивця () — американський фільм 1953 року
 Мавпа-вбивця () — американський фільм 1988 року
 Мавпа-вбивця () — таїландський фільм 2007 року

ru:Обезьяна-убийца (фильм)